Île d'Yeu, een Frans eiland
L'Île-d'Yeu, de (enige) gemeente op het eiland